XXVI чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В чемпионате принимают участие 11 команд.

Первое место в предварительном этапе заняла команда «Лада». Следом расположилась «Астраханочка» из Астрахани. Победителем Чемпионата России стал клуб «Ростов-Дон», обыгравший в двух матчах тольяттинскую «Ладу». Бронзовым призером стала «Астраханочка».

Участники чемпионата

Предварительный этап

Результаты матчей 

 •  •

Финальный этап 
Серии матчей финального этапа проводятся до 2-х побед по системе 1—2 (команды, занявшие более высокие места после основного этапа, первые матчи играют на выезде).

Плей-офф

5-8 места

9-11 места 

2017
2017 год в гандболе
2018 год в гандболе
гандбол
гандбол